Kitō ist der Familienname folgender Personen:

 Akari Kitō (* 1994), japanische Synchronsprecherin (Seiyū) und Sängerin
 Aya Kitō (1962–1988), japanische Schriftstellerin
 Kitō Nabesaburō (1899–1982), japanischer Maler
 Ryūto Kitō (* 1998), japanischer Fußballspieler